Az 1955-ös CCCF-bajnokság volt a torna hetedik kiírása. A tornán hét csapat vett részt.

Végeredmény

 Győzelem=2 pont
 Döntetlen=1 pont
 Vereség=0 pont

Külső hivatkozások
https://web.archive.org/web/20080519174317/http://www.rdasilva.demon.co.uk/football/cng/ccc1955.html#final

CCCF-bajnokság
CCCF